Edge of Seventeen - Film uit 1998 van David Moreton
 The Edge of Seventeen - Film uit 2016 van Kelly Fremon Craig
 Edge of Seventeen (Stevie Nicks) - Muzieknummer van Stevie Nicks uit 1981